Дворец Борромео ():

  — дворец семьи Борромео на острове Белла; часть коммуны Стреза на западном берегу озера Лаго-Маджоре, Италия.
  — средневековое здание в Милане, Италия.